Chamant steht für:

 Chamant (Oise), eine Gemeinde im französischen Département Oise
 Chamant (1874–1898), ein französisches Rennpferd und Denkhengst, das 1877 die 2000 Guineas gewann

Chamant ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Chamant (1913–2010), französischer Politiker (RPR), Mitglied der Nationalversammlung und Senator
 Joseph Chamant (1699–1768), lothringischer Dekorations- und Architekturmaler